Ко́лтон Хе́рта (, ) — американский автогонщик, выступающий в серии IndyCar с 2019 года, сын известного автогонщика . Самый молодой в истории победитель гонки серии «Индикар».

Карьера

Ранние годы 
Херта впервые принял участие в соревнованиях по картингу в 2010 году в возрасте 10 лет, участвуя в гонках на картах серий SKUSA и IKF, хотя он занимался картингом с 6 лет. Он дебютировал в гонках «формул» в 13 лет, заняв второе место в зимней серии SBF2000. В 2014 году он впервые участвовал в чемпионате американской Формулы-2000, заняв 15-е место, несмотря на то, что пропустил первый уик-энд из-за возрастных ограничений. В том же году Херта дебютировал в международной серии AsiaCup, приняв участие в одном уик-энде в Сепанге, Малайзия, где он одержал 1 победу в гонке и 3 раза финишировал на подиуме. Тогда же Херта впервые принял участие в Global RallyCross Championship Lites, став самым молодым гонщиком, участвовавшим в этой серии.

В 2015 году он дебютировал в британской серии MSA Formula за команду Carlin, где был самым молодым гонщиком и единственным американцем на стартовой решётке, состоявшей в основном из британцев. Он одержал свою первую победу во второй гонке на трассе Снеттертон в августе. В течение сезона он одержал еще три победы, заняв третье место в общем зачёте.

В 2016 году он планировал перейти в чемпионат британской Формулы-3 BRDC, но из-за возрастных ограничений не смог участвовать в первом раунде. Чтобы провести полный сезон, он переключился на чемпионат Euroformula Open, продолжая выступления за Carlin, в котором занял третье место с четырьмя победами, шестью подиумами и пятью поул-позициями. Кроме того, Херта принял участие в шести гонках британской Ф3, заработав три подиума, включая победу на трассе Брэндс-Хэтч.

В 2017 году Херта присоединился к недавно созданной команде Andretti-Steinbrenner Racing для участия в серии Indy Lights за рулём автомобиля № 98. Он уверенно начал сезон, заняв второе место в первой гонке на уличной трассе Сент-Питерсберга и победив во второй гонке. Он одержал вторую победу на следующем этапе на трассе Барбер. Херта выиграл звание «Новичок года» и занял 3-е место в чемпионате.

В 2018 году Херта остался в чемпионате Indy Lights. Он выиграл четыре гонки, в том числе все три, проведенные на Индианаполис Мотор Спидвей (обе гонки Гран-при Индианаполиса на дорожной версии и Freedom 100 на овальной трассе). Херта закончил чемпионат на втором месте по очкам после своего товарища по команде Andretti Патрисио О’Уорда.

IndyCar 
Херта дебютировал в «Индикаре» в последней гонке сезона 2018 года в Сономе за Harding Racing. В 2019 году он проводил полный сезон за команду Harding Steinbrenner Racing, выступавшую при поддержке Andretti, на машине № 88, и был самым молодым пилотом того сезона (единственным родившимся в 2000-х). 24 марта 2019 года он стал самым молодым победителем гонки в истории серии, выиграв этап на трассе в Остине. Он квалифицировался пятым в гонке «500 миль Индианаполиса», но сошел с дистанции всего через четыре круга после отказа коробки передач. 22 июня 2019 года в возрасте 19 лет Херта стал самым молодым обладателем поула на трассе Роуд-Америка. В дальнейшем пилот одержал ещё одну победу, на трассе Лагуна-Сека, и занял 7-е место в общем зачёте, всего 5 очков уступив в борьбе за титул новичка года Феликсу Розенквисту.

В сезоне 2020 Херта продолжил выступления за Harding Steinbrenner Racing, фактически вошедшую в состав команды Andretti. Он финишировал 8-м в «500 милях Индианаполиса». 13 сентября 2020 года Херта выиграл вторую из двух гонок, проведенных в Мид-Огайо. Он занял второе место в субботней гонке на дорожной трассе Индианаполиса. Имея семь финишей в топ-5 в 14 гонках, он занял третье место по очкам.

Кроме выступления в IndyCar, в 2019—2020 годах Херта принимал участие в отдельных гонках чемпионата спорткаров IMSA в классе GTLM за Rahal Letterman Lanigan Racing на BMW M8 GTE. В 2019 году он стал победителем «24 часов Дейтоны» в своём классе с экипаже с Аугушту Фарфушем, Коннором Де Филиппи и Филиппом Энгом.

Результаты выступлений

Общая статистика

IndyCar Series

500 миль Индианаполиса

WeatherTech SportsCar Championship

Примечания 

Пилоты Британской Формулы-4
Автогонщики США